La edad de la inocencia puede referirse a:

 La edad de la inocencia (cuadro), pintura al óleo sobre tela de Joshua Reynolds, pintado en 1785 o 1788.
 La edad de la inocencia (novela), novela de la autora estadounidense Edith Wharton publicada en 1920. 
 La edad de la inocencia (película de 1962), película mexicana de Tito Davison.
 La edad de la inocencia (película), película de Martin Scorsese estrenada en 1993, adaptación cinematográfica de la novela de Edith Wharton.
 Un tópico literario.